Сосмак — деревня в Вятскополянском районе Кировской области, входит в Среднешунское сельское поселение . Находится в 11 км к юго-востоку от Вятских Полян и в 135 км к востоку от центра Казани.

География 
Основная река — приток Вятки речка Аллаук (Шунка).

Предания о возникновении деревни 
В 16 веке Иван Грозный взял столицу Казанского ханства г. Казань. Для закрепления своей власти в ханстве он начал проводить насильственное крещение татар. Многие близлежащие деревни первыми попали под крещение, но были и такие деревни, которые от насильственного крещения скрывались в лесах. 

На месте современной деревни Сосмак раньше жили марийцы. Татары сначала пробовали поселиться в месте, где находится мост между Чекашево и современным Сосмаком. Там была болотистая местность, неудобная для жизни. Люди решили поселиться ближе к марийцам. В первое время татары и марийцы жили в одном поселении. Потом часть марийцев ушла вверх, в сторону Малмыж, часть смешалась с татарами, переняла их язык, обычаи, религию. О существовании марийского поселения говорят остатки марийского кладбища

Исторические источники 

 В Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА) в Писцовой книге 1678 года пригородов Арска, Малмыжа, сёл и деревень по Арской и Галицкой дорогам Казанского уезда, переписи стольника М.С. Супонева, упоминается "деревня что была пустошь Канауш"
 В РГАДА в Переписной книге 1716-1717 годов Казанского уезда Арской дороги упоминается деревня Сосмак: "В деревне Канаушь [Киняусь] Сасмакъ тож по переписным книгам 7117 годов написано двадцать три двора ясашного тягла..." 
 Деревня Сосмак отображена на рукописной карте 1729 года Жозефа Николя Делиля
 В РГАДА, среди документов 1742 г., хранится «Экстракт в Правительствующий сенат ис Казанской губернии о татарских мечетях», где упоминается мечеть в Сосмаке: "375. В деревне Сасмасе [Сасмаке] мечеть не сломана при дватцети дворах. Рас[с]тоянием от Ебяушерской мечети в сороки верстах. Новокрещен во оной деревне не имеетца. Рус[с]кое село Калагина [Кулигина] в двенатцети верстах. А скаскою той деревни жители показали: мечеть их в котором де году построена — не упомнят."

История 
Деревня Сосмак была образована в середине XVII века как «деревня, что была пустошь Канауш». Административно входила в состав сотни Рыски Ураева Арской дороги Казанского уезда. Сам сотник (Рыска Ураев) избрал своим местом жительства именно Сосмак.

Первое упоминание в летописях встречается в 1678 году.

В ревизии 1722 года про расположение деревни Сосмак сказано:

 Да на острову, которой против Буян горы, сена ж кошеного ставитца промеж кустов и лесов по двести копен,
 да лесу черного и ельнику по правой стороне от речки Канауш длиннику от вершины Киняуски речки
 вниз до Шунки речки ж две версты, а поперешнику на версту, а по левую сторону гора.

До 1797 года деревня Сосмак упоминается в письменных источниках как Киняусь (Княус, Киняус, Киняусь, Кыняус, Канауш, Кинеус, Киняуз).

Жители деревни относились к категории государственных ясачных крестьян — занималось земледелием, разведением скота.

Во второй половине 18 крестьяне, проживающие в деревне Сосмак, были приписаны к адмиралтейству и занимались заготовкой корабельного леса.

Количество жителей быстро росло, выходцы из неё основали деревни Чемочар (в 1810 году), Красные Панки (1926—1934). В 1881 году крестьяне из деревни Сосмак основали Новый Сосмак (совр. Сосмак Можгинского района Удмуртии).
В 1936 г. 32 семьи переселились в Комсомольск-на-Амуре. В 1905 году была построена новая мечеть. Начальная школа открылась после 1917 года. В 1931 году основан колхоз «Кызыл Батыр». Из 207 человек, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в село не вернулось 119., есть семьи, которые потеряли отцов и сыновей.
В 1956 году три колхоза на территории сельсовета объединились в одно хозяйство (председатель Т. А. Галиахметов, с 1988 — Ф. Г. Гарафиев). За д. Сосмак на склонах возвышенности жители высадили сосны (площадь посадок 70 га).

Административное подчинение

Источники 

Населённые пункты Вятскополянского района